Okrog je ime več naselij v Sloveniji:

 Okrog, Občina Litija
 Okrog, Občina Šentjur pri Celju
 Okrog, Občina Šentrupert
 Okrog pri Motniku, Občina Kamnik

Glej tudi 

 Krog
 Okrožje